

Sigle
 Komunistická strana Slovenska – Partito Comunista di Slovacchia, partito politico esistito dal 1939 al 1990
 Komunistická strana Slovenska – Partito Comunista di Slovacchia, attuale partito politico nato nel 1992
 Košarkaški Savez Srbije – Federazione cestistica della Serbia

Aziende 
 KSS – studio di animazione giapponese

Codici 
 KSS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Sikasso-Dignangan (Mali)